Piemonte puede referirse a:

 Piemonte, italiano per Piamonte
 Piemonte Volley, club profesional de voleibol de la ciudad de Cuneo, Italia
 (5162) Piemonte, asteroide perteneciente el cinturón de asteroides
 Giro del Piemonte, carrera ciclista profesional que se disputa en la región italiana del Piamonte

Véase también 

 Piamonte
 Piedemonte